Варфоломей — мужское имя.

Персоналии 
 Варфоломей — мужское имя арамейского происхождения.

 Апостол Варфоломей — один из двенадцати учеников Иисуса Христа.
 Варфоломей Младший (ок. 980 — ок. 1050) — итальянский монах, преподобный.
 Варфоломей Юрьевич (?—1342) — новгородский посадник.

 Варфоломей I (род. 1940) — патриарх Константинопольской православной церкви.

 Варфоломей (Анания) (1921—2011) — архиерей Румынской православной церкви, митрополит Клужский, Албийский, Крисанский и Марамурешский.
 Варфоломей (Ващук) (1953—2021) — архиерей Украинской православной церкви.
 Варфоломей (Воробьёв) (1931—2009) — церковный деятель Русской зарубежной церкви.
 Варфоломей (Гондаровский) (1927—1988) — архиерей Русской православной церкви, архиепископ Орловский и Брянский.
 Варфоломей (Городцев) (1866—1956) — архиерей Русской православной церкви; архиепископ и митрополит Новосибирский и Барнаульский.
 Варфоломей (Денисов) (род. 1975) — архиерей Русской православной церкви; епископ Балаковский и Николаевский.
 Варфоломей (Любарский) (1699—1774) — архиерей Русской православной церкви, епископ Вятский и Великопермский.
 Варфоломей (Ратных) (1894—1938) — иеромонах Русской православной церкви, преподобномученик.
 Варфоломей (Ремов) (1888—1935) — епископ Русской церкви.

См. также 
 Варфоломеев
 Бартоломео
 Варфоломеевка
 Варфоломеево
 Вахромеево